3. Panzer-Division (Wehrmacht)
3. Panzer-Division (Bundeswehr)